Ede puede hacer referencia a:
Ede, ciudad nigeriana.
Ede, ciudad neerlandesa.
Ede Komáromi (n. 1928), baloncestista húngaro.